Perche argentée est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de poissons :

 Lepomis gibbosus
 Pomadasys argenteus
et aussi :
 Bidyanus bidyanus, appelé parfois Perche argentée par traduction de son nom anglais

Notes et références

Voir aussi 
 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu